Dworce Chaosu - część świata przedstawionego cyklu Kroniki Amberu
 Dworce Chaosu - powieść z tego samego cyklu